Cet article dresse une liste des villes comoriennes les plus peuplées.

Les aire urbaine de plus de 4 000 habitants de l'union des Comores 

La capitale de l'union est Moroni. C'est également la capitale de Grande Comore, Mutsamudu est la capitale d'Anjouan, Fomboni la capitale de Mohéli.

Notes et références

Annexes

Liens externes 
  City Population

Comores

villes